Actio je lahko:
 Actio (sholastika)
 Actio (rimsko pravo)
 Actio (retorika)